Palaeosepsioides är ett släkte av tvåvingar. Palaeosepsioides ingår i familjen svängflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svängflugor
Palaeosepsioides